Desktop Window Manager – menedżer kompozycji dla systemu Microsoft Windows
 Dynamic Window Manager – menedżer okien dla X11